Craig Kelly peut désigner :
 Craig Kelly (1966-2003), un snowboarder américain ;
 Craig Kelly (1907-1991), un acteur britannique ;
 Craig Kelly (1970-), un acteur britannique ;
 Craig Kelly (1963-), un homme politique australien.